Velika nagrada Belgije 1952 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1952. Odvijala se je 22. junija 1952.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 4
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| align="right" | 4:37,0
| align="right" |  –
|-
! 2
| 2
|  Nino Farina
| Ferrari
| align="right" | 4:40,0
| align="right" | + 3,0
|-
! 3
| 6
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| align="right" | 4:46,0
| align="right" | + 9,0
|-
! 4
| 14
|  Robert Manzon
| Gordini
| align="right" | 4:52,0
| align="right" | + 15,0
|-
! 5
| 16
|  Jean Behra
| Gordini
| align="right" | 4:56,0
| align="right" | + 19,0
|-
! 6
| 8
|  Mike Hawthorn
| Cooper-Bristol
| align="right" | 4:58,0
| align="right" | + 21,0
|-
! 7
| 36
|  Ken Wharton
| Frazer Nash-Bristol
| align="right" | 5:01,0
| align="right" | + 24,0
|-
! 8
| 28
|  Paul Frère
| HWM-Alta
| align="right" | 5:05,0
| align="right" | + 28,0
|-
! 9
| 10
|  Alan Brown
| Cooper-Bristol
| align="right" | 5:07,0
| align="right" | + 30,0
|-
! 10
| 32
|  Stirling Moss
| ERA-Bristol
| align="right" | 5:07,6
| align="right" | + 30,6
|-
! 11
| 26
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| align="right" | 5:09,0
| align="right" | + 32,0
|-
! 12
| 12
|  Eric Brandon
| Cooper-Bristol
| align="right" | 5:11,0
| align="right" | + 34,0
|-
! 13
| 34
|  Charles de Tornaco
| Ferrari
| align="right" | 5:14,5
| align="right" | + 37,5
|-
! 14
| 24
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| align="right" | 5:17,1
| align="right" | + 40,1
|-
! 15
| 40
|  Robin Montgomerie-Charrington
| Aston Butterworth
| align="right" | 5:19,3
| align="right" | + 42,3
|-
! 16
| 42
|  Tony Gaze
| HWM-Alta
| align="right" | 5:22,8
| align="right" | + 45,8
|-
! 17
| 22
|  Louis Rosier
| Ferrari
| align="right" | 5:25,7
| align="right" | + 48,7
|-
! 18
| 20
|  Prince Bira
| Simca-Gordini-Gordini
| align="right" | 5:28,4
| align="right" | + 51,4
|-
! 19
| 18
|  Johnny Claes
| Gordini
| align="right" | 5:31,1
| align="right" | + 54,1
|-
! 20
| 30
|  Roger Laurent
| HWM-Alta
| align="right" | 5:37,9
| align="right" | + 60,9
|-
! 21
| 38
|  Arthur Legat
| Veritas
| align="right" | 5:45,0
| align="right" | + 68,0
|-
! 22
| 44
|  Robert O'Brien
| Simca-Gordini-Gordini
| align="right" | 5:51,0
| align="right" | + 74,0
|}

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 36
| 3:03:46,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 2
|  Nino Farina
| Ferrari
| 36
| + 1:55,2
| 2
| 6
|-
! 3
| 14
|  Robert Manzon
| Gordini
| 36
| + 4:28,4
| 4
| 4
|-
! 4
| 8
|  Mike Hawthorn
| Cooper-Bristol
| 35
| +1 krog
| 6
| 3
|-
! 5
| 28
|  Paul Frère
| HWM-Alta
| 34
| +2 kroga
| 8
| 2
|-
! 6
| 10
|  Alan Brown
| Cooper-Bristol
| 34
| +2 kroga
| 9
|
|-
! 7
| 34
|  Charles de Tornaco
| Ferrari
| 33
| +3 krogi
| 13
|
|-
! 8
| 18
|  Johnny Claes
| Gordini
| 33
| +3 krogi
| 19
|
|-
! 9
| 12
|  Eric Brandon
| Cooper-Bristol
| 33
| +3 krogi
| 12
|
|-
! 10
| 20
|  Princ Bira
| Simca-Gordini-Gordini
| 32
| +4 krogi
| 18
|
|-
! 11
| 24
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| 32
| +4 krogi
| 14
|
|-
! 12
| 30
|  Roger Laurent
| HWM-Alta
| 32
| +4 krogi
| 20
|
|-
! 13
| 38
|  Arthur Legat
| Veritas
| 31
| +5 krogov
| 21
|
|-
! 14
| 44
|  Robert O'Brien
| Simca-Gordini-Gordini
| 30
| +6 krogov
| 22
|
|-
! 15
| 42
|  Tony Gaze
| HWM-Alta
| 30
| +6 krogov
| 16
|
|-
! Ods
| 40
|  Robin Montgomerie-Charrington
| Aston Butterworth
| 17
| Motor
| 15
|
|-
! Ods
| 6
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| 13
| Trčenje
| 3
|
|-
! Ods
| 16
|  Jean Behra
| Gordini
| 13
| Trčenje
| 5
|
|-
! Ods
| 36
|  Ken Wharton
| Frazer-Nash-Bristol
| 10
| Zavrten
| 7
|
|-
! Ods
| 22
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 6
| Prenos
| 17
|
|-
! Ods
| 26
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| 3
| Pog. gred
| 11
|
|-
! Ods
| 32
|  Stirling Moss
| ERA-Bristol
| 0
| Motor
| 10
|
|}

Viri 

Formula 1 sezona 1952
1952